Terarosa ima više značenja:
 Terarosa (Areco)
 Terarosa (Đenova)
 Terarosa (Groseto)
 Terarosa (Masa-Karara)
 Terarosa (Vičenca)